Osborn (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Osborn (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Henry Fairfield Osborn (1857 – 1935), geòleg, paleontòleg i eugenecista estatunidenc.